Gimajew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Irek Faritowitsch Gimajew (* 1957), russischer Eishockeyspieler